Лі́коть — частина тіла, що оточує ліктьовий суглоб.
 Лікоть — одиниця довжини.
Лікоть Хашимі — міра довжини в мусульманських країнах, що не має певного значення і приблизно відповідає розміру ліктя
 Лікоть — колишнє село у Турківському районі Львівської області.
 Лікоть — гірський потік, лівий доплив Стрию, (басейн Дністра) в Україні, у Турківському районі Львівської області.

Див. також 
 Локіть
 Локоть
 Локоть (прізвище)